Касень () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Касень () — коммуна во Франции, департамент Од